Dalmatinska nogometna liga - Sjeverna skupina  (također i kao Regionalna nogometna liga Zadar - Šibenik) je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1984./85., četvrtoga ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Zbog promjene sustava natjecanja, ukinuta je tadašnja jedinstvena Dalmatinska liga, kao i međuopćinske lige na području Dalmacije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio Omladinac iz Zadra.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1984./85. 
 Dalmatinska nogometna liga – Splitska skupina 1984./85. 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1984./85. 
 Nogometna liga Zadar – Benkovac – Biograd 1984./85.

Izvori 
 Sportske novosti, broj od 4. lipnja 1985., str. 13 (26. kolo i konačna ljestvica) 
  

1984-85 Sjever
1984-85 Dalmacija - Sjever
Dalmacija